One of Us kan syfta på:

 One of Us (roman) – en roman av Michael Marshall Smith
 One of Us (medborgarinitiativ) – mot användningen av mänskliga embryon i forskninge

Sånger
 One of Us (ABBA-låt) – en singel av ABBA från albumet The Visitors 1981 
 One of Us (Joan Osborne-låt) – en singel av Joan Osbourne från albumet Relish 1995, insepald som cover av Prince på albumet Emancipation – 1996's, och använd som signaturmelodi för Joan of Arcadia.
 One of Us is Gonna Die Young – av the Ark 2004

TV-avsnitt
 One of Us (Lost) – från Lost
 One of Us (Yes, Prime Minister) – från Yes, Prime Minister
 One of Us (The 4400) – från The 4400 August 19, 2007